Pacôme ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Pacôme (1903–1978), französischer Ringer
 Maria Pacôme (1923–2018), französische Film- und Theaterschauspielerin